Mstislav I van Kiev (1076-1132)
Mstislav II van Kiev (1167-1170)
Mstislav III van Kiev